Alice's Adventures in Wonderland, een boek van Lewis Carroll
 diverse films op basis van dit boek:
 Alice in Wonderland (1903) van Cecil M. Hepworth en Percy Stow met May Clark
 Alice in Wonderland (1933) van Norman Z. McLeod met Charlotte Henry
 Alice in Wonderland (1949) van Dallas Bower met Carol Marsh
 Alice in Wonderland (1951), animatiefilm uit de Disneystudio's
 Alice in Wonderland (1976), een pornografische musical, geregisseerd door Bud Townsend
 Alice in Wonderland (1985) (televisiemusical) van Harry Harris met Natalie Gregory
 Alicia en el pueblo de Maravillas (1991) van Daniel Díaz Torres met Thais Valdés
 Alice in Wonderland (1999), televisiefilm van Nick Willing met Tina Majorino
 Alice in Wonderland (2010) van Tim Burton met Mia Wasikowska
 Alice in Wonderland (Orkater), een Nederlandse musical uit 2010
 Alice in Wonderland (K3-musical), een Belgische musical uit 2011
 Alice in Wonderland (K3-album), een muziekalbum van K3 met liedjes uit de musical
 Alice in Wonderland (single), een single van K3 uit het gelijknamige muziekalbum
 Alice in Wonderland (Lucille McDonald), enig bekende single van Lucille McDonald
 Alice in Wonderland (Neuschwanstein), een muziekalbum van de Duitse muziekgroep Neuschwanstein
 Alice in Wonderland (Disneyland)
 Alice in Wonderland (strip), een Belgische stripreeks
 Alice in Wonderland (computerspel), een computerspel van het genre avonturenspel
 Alice in Wonderland (theatervoorstelling), een theatervoorstelling gebracht door encachado
 Alice in Wonderland (attractie), attractie in het Disneyland Park in Anaheim

Zie ook 
 Syndroom van Alice in Wonderland, een perceptieaandoening van het menselijk brein